Pixote pode referir-se a:

Pixote, a Lei do Mais Fraco, filme brasileiro de 1981 dirigido por Héctor Babenco
The Huckleberry Hound Show, (Dom Pixote em português) desenho animado criado por Hanna-Barbera em 1958
Pixote (banda), conjundo musical brasileiro de pagode
Pixote (jogador de futsal), esportista brasileiro

Desambiguação